Aurora es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Aurora (condado de Cayuga, Nueva York)
 Aurora (condado de Erie, Nueva York)